Sainte-Julie peut faire référence à :
 Sainte-Julie, ville canadienne du Québec, en Montérégie ;
 Sainte-Julie, commune française de l'Ain.